Plaats in Indonesië
 Karanggetas (Pituruh), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Karanggetas (Lelea), een plaats in het bestuurlijke gebied Indramayu in de provincie West-Java